Нидарос Футзал — норвежский мини-футбольный клуб из Тронхейма. Основан в 2003 году. Один раз становился чемпионом страны.

Титулы 
 Чемпион Норвегии по мини-футболу (1) : 2009

Футбольные клубы Норвегии